Association sportive montferrandaise est un nom de club sportif notamment porté par :
 ASM Clermont Auvergne, club de rugby à XV en catégorie masculine ;
 ASM Romagnat rugby féminin, club de rugby à XV en catégorie féminine ;
 Association sportive montferrandaise, club de basket-ball en catégorie masculine ;
 Association sportive montferrandaise, club de basket-ball en catégorie féminine ;
 Association sportive montferrandaise, club omnisports.